Nadeschda Lindgren kan avse någon av följande:
Nadeschda Lindgren (1921–2004), tivoliägare (Gröna Lund), se Ninni Lindgren
Nadeschda Lindgren (född 1955), tivoliägare och dotter till föregående, se Nadja Bergén